

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 gennaio 2016.

Statistiche

Competizioni nazionali

Rosenborg: 2016

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale estone